Der Daihatsu Coo wurde als Designstudie D-Compact Wagon erstmals im März 2006 auf dem Genfer Auto-Salon gezeigt. In Japan kam der Minivan vor der Einführung in Deutschland im März 2007 als Daihatsu Materia sowie baugleich als Toyota bB auf den Markt. Ende 2008 folgte in Japan noch der ebenfalls baugleiche Subaru Dex. Der Coo / Materia ist als Nachfolger des Daihatsu YRV anzusehen.

Modelleigenschaften 
Das Auto basiert auf dem Daihatsu Boon bei einer Länge von 3800 mm, einer Breite von 1690 mm und einer Höhe von 1635 mm. Der Radstand beträgt 2540 mm. Damit ist das Fahrzeug kürzer als ein VW Polo der vierten Generation (3916 mm), aber ca. 17 Zentimeter höher.

Er bietet Platz für fünf Personen, verfügt über eine um 16 Zentimeter längs verschiebbare Rücksitzbank, umlegbare Vordersitze und eine umfangreiche Serienausstattung mit Alurädern, Klimaanlage, CD-Radio, elektrisch einstellbaren Außenspiegeln sowie elektrischen Fensterhebern vorne und hinten. Angetrieben wird der Kleinwagen-Van in der Basisversion von einem 1,3-Liter-Ottomotor mit 67 kW (91 PS). Alternativ dazu gab es einen 1,5-Liter-Ottomotor mit 76 kW (103 PS); in Verbindung mit diesem Aggregat war auch Allradantrieb erhältlich. Die Preise begannen bei 15.490 Euro (Stand Juni 2009) für den Materia 1.3.

Im September 2010 wurde der Import des Materia nach Europa aufgrund mangelnden Erfolgs eingestellt.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2011 sind in der Bundesrepublik Deutschland 5.142 Daihatsu Materia neu zugelassen worden. Mit 1.522 Einheiten war 2008 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Historie des Daihatsu Coo (japanisch)

Einzelnachweise 

Coo
Minivan
Kombilimousine